Змагання з плавання на дистанції 100 метрів батерфляєм серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулися 28 і 29 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Запливи розпочалися 28 липня о 10:10.

Півфінали
Півфінали розпочались 28 липня о 18:35.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 29 липня о 18:13.

Примітки 

100 метрів батерфляєм (чоловіки)